Чемпіонкою Австралії 2023 року стала Орина Соболенко.  У фіналі вона перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну  з рахунком 4–6, 6–3, 6–4. 

Минулого року в турнірі перемогла Ешлі Барті, але в березні  2022 вона завершла кар'єру теністки. 

Завершення виступів Барті та відсутність Анджелік Кербер і Наомі Осаки (обидві через вагітність) означало, що Вікторія Азаренко та Софія Кенін залишалися єдиними минулими чемпіонками; вони зустрілися в першому колі й Азаренко виграла в двох сетах.

Успіхи та невдачі українських тенісисток 
Україну в турнірі представляли Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль, Даяна Ястремська  та Леся Цуренко. 

У першому колі Калініна перемогла американку Коко Вандевей, Костюк виграла у американки Аманди Анісімової, Байндль здолала росіянку Каміллу Рахімову, Ястремська програла Єлєні Остапенко із Латвії, а Цуренко поступилася чешці Кароліні Муховій.

У другому колі Калініна перемогла чешку Петру Квітову, Костюк — австралійку Олівію Гадецкі, а Байндль — американку Кеті Макнеллі.

У третьому колі Калініна поступилася чешці Барборі Крейчиковій, Костюк —американці Джессіці Пегулі, а Байндль — Єлєні Остапенко з Латвії.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди 

Джерела:

Захищений рейтинг

Відібралися з кваліфаційного турніру

Щасливі лузерки

Знялися 
Tennis Australia  оголосила список на основі рейтингу WTA станом на 5 грудня 2022.

 –  не була у списку& – знялася зі списку

Дивіться також 
Міжнародна федерація тенісу

Примітки

Посилання

Зовнішні посилання 
 2023 Australian Open Women's Singles draw
 2023 Australian Open – Women's draws and results at the Міжнародна федерація тенісу

Women's Singles
Australian Open